SC1 steht für:
 Standard Clean 1, Bad der RCA-Reinigung, Verfahren zur Scheibenreinigung in der Mikroelektronik

S.C.1 steht für:
 Short S.C.1, experimentelles britisches VTOL-FLugzeug

SC-1 steht für:
 SC-1 (Submarine Chaser 1), US-amerikanisches U-Jagd-Boot aus dem Ersten Weltkrieg, Typschiff der SC-1-Klasse
 V-5 (SC-1), Baubezeichnung des US-amerikanischen U-Bootes USS Narwhal (SS-167) (1930–1945)
 Curtiss SC-1, US-amerikanischer, einsitziger, bordgestützter Nahaufklärer aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs

Siehe auch:
  Southern Cross Aviation SC-1

SC1